

Patronyme 

 Nicolas Roret (1797-1860), libraire-éditeur français ;
 Philippe Roret (1833-1910), personnalité politique française ;
 Jean Roret (1925-2005), ingénieur français.

Toponyme 

 Rue Nicolas-Roret, voie du  de Paris.